Марко Милошевић је име и презиме следећих људи:

  (1952), фудбалски тренер
 Марко Милошевић (1974), син некадашњег председника СР Југославије Слободана Милошевића и Мирјане Марковић
 Марко Милошевић (1991), српски фудбалски голман